Tenisový turnaj ATP Davidoff Swiss Indoors 2010 se konal ve dnech 1.–7. listopadu ve švýcarské Basileji v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1 755 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Roger Federer (vítěz)
  Novak Djoković (finále)
  Tomáš Berdych (1. kolo)
  Andy Roddick (semifinále)
  Jürgen Melzer (odstoupil)
  Marin Čilić (2. kolo)
  Ivan Ljubičić (odstoupil)
  John Isner (2. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= P-H Mathieu
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= F Mayer
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= V Troicki
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= M Berrer
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Lu Jan-sun
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= R Gasquet
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=LL
| RD1-team07= T Kamke
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= T Berdych
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= J Isner
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Llodra
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= S Bohli
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= R Haase
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= D Brands
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= J Nieminen
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= E Gulbis
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= N Djokovic
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=LL
| RD2-team01= P-H Mathieu
| RD2-score01-1= 
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= V Troicki
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= R Gasquet
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=LL
| RD2-team04= T Kamke
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= J Isner
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= R Haase
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=65
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= J Nieminen
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=66
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= N Djokovic
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= V Troicki
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= R Gasquet
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= R Haase
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= N Djokovic
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= V Troicki
| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= N Djokovic
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)'''
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (1. kolo)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2010